Val Müstair (dal), een dal op de grens van Italië en Zwitserland
Val Müstair (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden